Oratorio della Madonna delle Grazie (Maggia), nel distretto di Vallemaggia
 Oratorio della Madonna delle Grazie (Massa Marittima), in provincia di Grosseto
 Oratorio della Madonna delle Grazie (Mirandola), in provincia di Modena
Oratorio della Madonna delle Grazie (Pianezze di Arcugnano), in provincia di Vicenza
 Oratorio della Madonna delle Grazie (Riparbella), in provincia di Pisa
 Oratorio della Madonna delle Grazie (Santa Maria a Monte), in provincia di Pisa